Llista completa de gols marcats a la Golden Cup masculina 2007 segons jugador i equip corresponent:

Referències

Enllaços externs 
 Estadístiques de golejadors 

Golden Cup masculina
Golejadors de la Golden Cup 2007